Norwegia wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Paryżu w 1900, oprócz igrzysk w Moskwie w 1980 roku (bojkot). Najwięcej złotych medali oraz medali w ogóle zdobyła podczas igrzysk w Antwerpii w 1920 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!